Nino Frank () a fost un scenarist și critic de film francez de origine italiană, care a fost cel mai activ în anii 1930 și 1940. Frank este cel mai bine cunoscut pentru faptul că a fost primul critic de film care a folosit termenul „film noir” pentru a se referi la filmele drame criminale americane din anii 1940, cum ar fi Șoimul maltez.

Carieră 
Nino Frank s-a născut în Barletta, în regiunea de sud a Apuliei , un oraș-port aglomerat de pe coasta Adriatică a Italiei.

La sfârșitul anilor 1920, Frank era un susținător al scriitorului irlandez James Joyce, împreună cu un cerc care includea și Moune Gilbert, Stuart Gilbert (care a ajutat la traducerea în franceză a lui Ulise în 1929), Paul și Lucie Léon, Louis Gillet, și Samuel Beckett . În 1937, Frank a discutat multe cu Joyce despre traducerea în italiană a Anna Livia Plurabelle a lui Joyce . 

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial și al ocupației naziste a Franței, Frank a scris pentru săptămânalul colaboraționist Les Nouveaux Temps , dar era cunoscut ca un critic al politicilor de cenzură ale guvernului colaboraționist de la Vichy . De asemenea, a scris pentru revista franceză de film L'Écran français , o revistă de înclinație socialistă fondată de Rezistență în timpul războiului, care a continuat și după aceasta. Revista a avut sprijinul regizorilor francezi precum Jacques Becker , Marcel Carné , Jean Grémillon și Jean Painlevé ; scriitorii/scenariștii Pierre Bost și Jacques Prévert ; criticii Georges Sadoulși Léon Moussinac; precum și Albert Camus , Henri Langlois , André Malraux , Pablo Picasso și Jean-Paul Sartre . L'Écran français a fost o „publicație serioasă”; Spre deosebire de alte reviste de film cu fotografiile lor „cheesecake” și bârfele vedetelor, L'Écran français a fost tipărită pe hârtie galbenă și a publicat articole despre o serie de probleme de critică de film scrise de critici și personalități notabile din cinematografia franceză.  Frank a ajuns în cele din urmă la funcția de redactor-șef al L'Écran français .

Potrivit Internet Movie Database (IMDb), Frank a avut mai multe credite pentru producția de film și televiziune. În 1944, a scris dialogul pentru Service de nuit și a adaptat romanul pentru ecran. În 1945, a fost responsabil pentru o adaptare cinematografică a filmului La Vie de bohème . În 1947, este creditat pentru La Taverne du poisson couronné („Confesiunile unui necinstit”), iar în 1952, este creditat cu Cămăși roșii ( Les chemises rouges în Franța sau Camicie rosse în Italia). În 1974, Frank este creditat cu adaptarea romanului Stefano pentru o producție TV. Frank a făcut și alte lucrări de scriere și traducere, cum ar fi traducerea cărții din 1979 a lui Leonardo SciasciaNero su nero ("Negru pe negru") din originalul italian, în colaborare cu Corinne Lucas.

Termenul „film noir” 
Deseori lui Frank i se acordă credit pentru că a inventat termenul „ film noir ” pentru a descrie un grup de filme dramă americane care au fost prezentate în cinematografele franceze în vara anului 1946: Soimul maltez al lui John Huston , Laura lui Otto Preminger , Murder, My Sweet al lui Edward Dmytryk , Double Indemnity de Billy Wilder și The Woman in the Window de Fritz Lang . În timpul ocupației naziste a Franței, filmele americane nu erau permise în Franța, așa că vara lui 1946 a fost prima oportunitate pentru publicul francez de a vedea aceste filme din perioada celui de -al Doilea Război Mondial din SUA.

În 1946, Frank și colegul critic Jean-Pierre Chartier au scris două articole de film care descriau dramele criminale de la Hollywood din anii 1940 drept „film noir”. Articolul lui Frank, „Un nouveau genre ‘policier’: L’aventure criminelle” („Un nou gen polițienesc: aventura criminală”) a fost publicat în revista de film de înclinație socialistă L’écran français în august 1946. Articolul lui Frank a enumerat „… respingerea umanismului sentimental, a fantasticului social și a dinamismului morții violente” ca fiind teme obsesive de noir francez și a atras atenția asupra tendinței americane pentru „psihologia criminală și misoginie”. Articolul lui Frank afirma că „aceste filme „întunecate”, aceste filme noir, nu mai au nimic în comun cu rulajul obișnuit al filmelor cu detectivi”, iar articolul „reflectează dificultatea de a găsi o etichetă potrivită pentru aceste filme întunecate”. 

Articolul lui Frank afirmă că filmele noir „aparțin a ceea ce se numea genul filmului polițist, dar care acum ar fi mai bine denumit crimă sau, și mai bine, „film de psihologie criminală”. Eseul lui Jean-Pierre Chartier, din Noiembrie 1946, a apărut în Revue du cinema de înclinație conservatoare , intitulată „Les Américains aussi font des films ‘noirs’” („Americanii fac și filme „negre””) și a criticat ceea ce el considera firul comun al filmului noir, „pesimismul și dezgustul față de umanitate.”  Folosirea de către Frank și Chartier a termenului „film noir” ar fi putut fi inspirată de seria de cărți de polițiști și polițiști a lui Gallimard, numită Série Noire ., care includea atât lucrări traduse de scriitori americani, cât și cărți scrise de scriitori francezi, care au fost modelate după stilul roman polițist din SUA. Scriitorii francezi Thomas Narcejac și Pierre Boileau, care au scris mai multe romane care au fost adaptate în filme, ar putea merita, de asemenea, un anumit merit pentru dezvoltarea termenului „film noir”. Romanul lui Narcejac și Boileau D'entre les morts a fost adaptat în Vertigo al lui Alfred Hitchcock, iar romanul lor Celle qui n'était plus a fost adaptat în Diabolic al lui Henri-Georges Clouzot.

Utilizare mai devreme 
Cercetările lui Charles O'Brien indică faptul că termenul „film noir” a fost folosit în recenziile de film franceze și articolele din ziare în 1938 și 1939, pentru a se referi la filme franceze precum Le Quai des brumes (1937) de Marcel Carné și La Bête humaine (1938). ) de Jean Renoir .  O'Brien afirmă că a găsit o „duzină de invocări explicite ale filmului noir” la sfârșitul anilor 1930, cum ar fi ziarul L'Intransigeant , care a numit Quai des brumes un „film noir” și ziarul Action française , în care o recenzie de film din ianuarie 1938 de Francois Vinneuil numită Le Puritain„un sujet classique: le film noir, plongeant dans la débauche et le crime” („un subiect clasic: filmul noir plonjând în desfrânare și crime”).  O'Brien subliniază că termenul „film noir” pare să fi fost inventat pentru prima dată de dreapta politică și asta se poate datora faptului că multe – dar nu toate – filmele negre au fost din mișcarea poetică realistă care a fost strâns asociat cu Frontul Popular de stânga.

Note

Nașteri în 1904
Decese în 1988
Scriitori de non-ficțiune francezi
Critici de film francezi
Emigranți italieni în Franța
Oameni din Barletta,
Jurnaliști francezi